Helmut Dantine (1917-1982) : acteur autrichien;
 Maur Dantine (1688-1746) : écrivain liégeois.